Salo eller Salò kan syfta på:

 Salo (efternamn) – ett finskt släktnamn och personer med namnet
 SALO – en förening, se Sveriges Anställningslösas Landsorganisation
 Salòrepubliken – lydrike i norra Italien under Tyskland 1943–1945
 Salò, eller Sodoms 120 dagar – en italiensk film av Pier Paolo Pasolini
 Salo (mat), en slavisk/östeuropeisk maträtt i kategorin pressylta/ister (se engelska Wikipedia)

Geografi

Finland 

 Själö (Skiftet), Egentliga Finland, 
 Salo (kommun), Egentliga Finland, 
 Salo, kommunhuvudort, Egentliga Finland, 
 Saloluoto, ö, Egentliga Finland, Åbo, 
 Brahestad, benämnd Salo från grundandet 1649 till 1651, samt kapellförsamling, domsaga och härad i samma trakt (finska: Saloinen),

Italien 

 Salò, kommun, Lombardiet, Provincia di Brescia, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar